Somos Distribution, LLC, es una compañía global de distribución de contenido audiovisual que presta servicios de difusión y servicios de entrega por Internet. La compañía tiene su sede en Miami, Florida, con oficinas en España y Venezuela. Según TTV Media News, Somos Distribution tiene asociados de ventas en cada una de las principales regiones del hemisferio occidental y en Europa. La empresa forma parte del Grupo Somos y está dirigida por Luis Villanueva..

Historia 
Somos Distribution fue fundada en 2009 por Luis Villanueva y forma parte del Grupo Somos. La compañía representa más de 10,000 horas de programación de todo el mundo, incluidos varios de los principales productores y locutores europeos, turcos, latinoamericanos y asiáticos. La compañía presenta populares dramas turcos, telenovelas, biopics y series de América Latina, España y Asia. 

El catálogo de la firma incluye películas de distribuidores de películas independientes, series como "Hasta que te conocí", "Súbete a mi moto" y deportes como las artes marciales mixtas (MMA). Además, licencia y vende guiones de telenovelas y otros formatos de titulares de derechos de América Latina, Turquía y Asia. 

Somos Distribution distribuye contenido en múltiples plataformas: Televisión de Señal abierta, TV de pago (televisión por suscripción), Video on Demand (Vídeo bajo demanda), Pay-Per-View (Pago por visión),Televisión móvil y Televisión por internet.

Distribución y contenido 
Somos Distribution distribuye varios tipos de programación, incluyendo telenovelas, películas, formatos de televisión, programas (como series de televisión), programas de variedades, documentales, deportes y noticias, entre otros. El contenido es producido por empresas relacionadas, como Somos Productions, así como por organizaciones de producción internas, y por empresas europeas y americanas.

Somos Distribution representa a las siguientes empresas: ViacomCBS, Outsider Pictures, People Guiding Media, Kanal D, Campanario Entertainment SL, Expressive Media Projects SL, Corporacio Catalana de Mitjans Audioviduals, S. A. - TV3 Catalunya, CCTV-China International TV Corporation y el portafolio de contenidos de RCTV International.

Referencias

Enlaces externos 

 http://www.somosdistribution.net
 http://www.thedailytelevision.com/articulo/distribucion/eventos/listing-variado-de-somos-en-la-screenings-con-series-historicas-y
 http://www.todotvnews.com/news/subete-a-mi-moto-la-historia-de-menudo-comienza-su-produccion-en-septiembre.html
 
 

Productoras de televisión de Estados Unidos